Ap'ak'lu Lerr är ett berg i Armenien. Det ligger i den nordvästra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Toppen på Ap'ak'lu Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Ap'ak'lu Lerr är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Ap'ak'lu Lerr. Närmaste större samhälle är Tashir,  kilometer nordväst om Ap'ak'lu Lerr.

Trakten runt Ap'ak'lu Lerr består till största delen av jordbruksmark. Runt Ap'ak'lu Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Lori
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre